247 км, 247-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 247 км —  закрытая пассажирская платформа, Латвийская железная дорога (Латвия).  
 247 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Одесская железная дорога (Черкасская область). Код 422944.